Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1998 var den nionde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Utrecht i Nederländerna, och vanns av Nederländerna. Nederländerna arrangerade även Världsmästerskapet i landhockey för damer 1998 som pågick samtidigt.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1998
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
1998 i Nederländerna
Sportåret 1998
Sport i Utrecht